Суперкубок Чили () — футбольный клубный турнир в Чили. Проходит в виде матча между победителем чемпионата и обладателем Кубка Чили.

Розыгрыши

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Суперкубок Чили по футболу